Egender ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Egender (1897–1969), Schweizer Architekt
 Nikolaus Egender (* 1923), belgischer Ordensgeistlicher, Abt der Dormitio-Abtei in Jerusalem